Michel D'Hooghe (voetbalbestuurder), Belgisch voetbalbestuurder, oud-voorzitter Belgische voetbalbond en Club Brugge K.V.
 Michel D'Hooghe (wielrenner), Belgische wielrenner, won de Ronde van Vlaanderen.

zie ook 
 Michel Dhooge, Belgisch politicus voor de PVV.